

Patronyme
 Charles Prévet (1852-1914), homme politique français.
 Jules Prevet (1854-1940), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme